El apellido Böhl de Faber puede referirse a:

Juan Nicolás Böhl de Faber (1770-1836), escritor y crítico literario romántico hispano-alemán.
Cecilia Böhl de Faber y Larrea (1796-1877), más conocida como Fernán Caballero, hija del anterior, novelista romántica española.